Frafra peut désigner : 
 les Frafra, un peuple du Ghana et du Burkina Faso
 le frafra, ou farefare ou gurenne, une langue otivolta